Il termine cliente ha numerosi significati:

Economia e diritto
 Nel linguaggio commerciale indica l'acquirente generico o la clientela
 Nel linguaggio contrattuale è cliente o committente chi richiede prestazioni, prodotti e servizi a fronte di un contratto che preveda obbligazioni reciproche ad un fornitore in cambio di corrispettivi economici.

Informatica
 In informatica indica il client una componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente, detta server

Storia
 nella Roma antica un cliente era di solito uno schiavo liberato o un membro della plebe che aveva un legame con un padrone benefattore.

Cinema
 Cliente, film del 2008 diretto da Josiane Balasko

Altri progetti